Институт автоматики и вычислительной техники МЭИ АВТИ', (ранее АВТФ''' — факультет автоматики и вычислительной техники) — институт в составе НИУ «Московский энергетический институт» (МЭИ). Проводит подготовку бакалавров, и магистров по специальностям и направлениям, связанным с Информационными технологиями.

Направления и программы подготовки

бакалавриат 
 Прикладная математика и информатика
 Приборостроение
 Управление в технических системах
 Информатика и вычислительная техника

магистратура 
 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей (ПМ)
 Математическое моделирование (ММ)
 Приборы и методы контроля качества и диагностики (ЭИ)
 Управление и информатика в технических системах (УиИ)
 Системы и технические средства автоматизации и управления (ЦП ФЕСТО)
 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети (ВМСиС)
 Вычислительно-измерительные системы (ИИТ)
 Программный и проектный менеджмент (ВТ)
 Автоматизированные системы обработки информации и управления (ВМСиС)

аспирантура и докторантура по научным специальностям 
 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей
 Теоретические основы информатики
 Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий;
 Системный анализ, управление и обработка информации
 Приборы и методы измерения (по видам измерений: электрические и магнитные)
 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления
 Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети
 Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление

Направления научных исследований 
 разработка математических моделей и алгоритмов управления сложными объектами;
 разработка средств автоматизации нелинейных систем и процессов;
 разработка технологий реального времени на основе нейронных сетей;
 измерительные средства ввода-вывода информации на основе микропроцессоров;
 системы реального времени для обработки одномерных и многомерных сигналов;
 физико-математическое моделирование тепловых, механических и электромагнитных явлений;
 математическая реконструкция параметров дефектов и оценка электрофизических свойств изделия по экспериментальным данным;
 алгоритмы анализа сигналов и изображений с целью решения задач распознавания образов и идентификации объектов;
 проектирование и создание программно-методического обеспечения интеллектуальных диагностических комплексов;
 языки и системы параллельного программирования;
 математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем;
 сетевые компьютерные технологии, отображение вычислительных систем;
 информационная безопасность, современная криптография.

Краткие сведения об ИВТИ

История Института автоматики и вычислительной техники (АВТИ) восходит к 1958 году, когда в результате разделения факультета Электровакуумной техники и специального приборостроения (ЭвПФ) Московского энергетического института в составе МЭИ были созданы два факультета: факультет Автоматики и вычислительной техники (АВТФ) и факультет электронной техники (ЭТФ). К этому времени в МЭИ уже оформились научные школы по специальностям управления, вычислительной техники и измерительной техники, представленные вошедшими в состав АВТФ кафедрами Автоматики и телемеханики, Вычислительной техники (ВТ) и Электрического приборостроения; в структуру АВТФ были включены также две кафедры электротехнического профиля — Теоретических основ электротехники (ТОЭ) и Общей электротехники (ОЭ). С течением времени состав факультета изменялся. Деканами факультета последовательно были А. В. Нетушил, О. А. Горяинов, Ю. М. Шамаев, А. Н. Старостин, В. Г. Миронов, О. А. Колосов. 
В 2002 года на базе АВТФ был как структурное подразделение НИУ «МЭИ» образован Институт автоматики и вычислительной техники. Его первым директором стал О. А. Колосов, а с 2006 года эту должность занимает В. П. Лунин.

В АВТИ в настоящее время функционирует 7 кафедр:
 Кафедра вычислительной техники (ВТ);
 Кафедра вычислительных машин, систем и сетей (ВМСиС);
 Кафедра информационно-измерительной техники (ИИТ);
 Кафедра математического моделирования (ММ);
 Кафедра прикладной математики (ПМ);
 Кафедра управления и информатики (УиИ);
 Кафедра электротехники и интроскопии (ЭИ).

Кафедры ведут подготовку студентов по 4 направлениям подготовки бакалавров, 9 магистерским и 8 аспирантским программам. Одновременно в институте учатся порядка 1200 студентов и 50 аспирантов. Профессорско-преподавательский штат включает 200 человек, более 75 % которых являются докторами или кандидатами технических или физико-математических наук (35 докторов и 125 кандидатов наук).

АВТИ готовит специалистов по информационным и компьютерным технологиям — таким, как:
 использование информационных технологий в научных исследованиях и на производстве;
 создание программного обеспечения, базирующегося на достижениях в области искусственного интеллекта;
 автоматизация научных исследований и проектирование электронных устройств и изделий машиностроения, автоматизация производства и управления;
 создание и использование вычислительных сетей, хранение большого объема информации в базах данных;
 выполнение больших объёмов измерений, передача огромных массивов данных, в том числе по радио- и оптоволоконным каналам;
 создание алгоритмического и программного обеспечения интеллектуальных диагностических систем с помощью технологии искусственных нейронных сетей;
 защита, шифрование и дешифрование информации.

Базы практик, партнеры и работодатели 
Подготовка специалистов института проводится профессорско-преподавательским составом и сложившимися на АВТИ научно-педагогическими школами управления, интроскопии, вычислительной техники, искусственного интеллекта, математики. Их создателями были известные ученые, в частности, академики А. И. Берг, С. А. Лебедев, Б. Н. Наумов, В. А. Мельников, В. С. Бурцев. 

АВТИ сотрудничает с предприятиями, чья научно-практическая деятельность связана с тепловой и атомной энергетикой, авиацией, космосом, судостроением.

Примечания

Ссылки 
 Институт автоматики и вычислительной техники МЭИ 
 Кафедра вычислительной техники МЭИ 
 Кафедра вычислительной техники МЭИ 
 Кафедра информационно-измерительной техники МЭИ
 Кафедра математического моделирования МЭИ 
 Кафедра прикладной математики МЭИ 
 Кафедра управления и информатики МЭИ 
 Кафедра электротехники и интроскопии МЭИ
 Информационные системы специального назначения МЭИ
 История кафедры вычислительной техники МЭИ 
 Топорков В. В. МЭИ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Факультеты МЭИ
Физические факультеты
2002 год в Москве